Ellmaubach heißen folgende geographische Objekte:

  Ellmaubach (Fuschlsee), zum Fuschlsee in der Fuschler Ellmau, Land Salzburg
  Ellmaubach (Großarler Ache), zur Großarler Ache in Großarl, Land Salzburg
  Ellmaubach (Schwarzaubach), zum Schwarzaubach in Ebenau, Land Salzburg

Siehe auch: 
 Ellmau – ein Überblick